Космодемьянское — название населённых пунктов:
 Космодемьянское — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Космодемьянское — бывшее село, вошедшее в состав Москвы.
 Космодемьянское — усадьба в Москве.